Příjmení Vítů nosí více osobností:

 František Vítů (1944–2019) – český fotbalista, obránce
 Jan Věkoslav Vítů (1845–1880) – český středoškolský profesor, filolog, básník a překladatel divadelních her
 Miroslav Vítů (* 1942) – český fotbalista, obránce

Podobné příjmení 
 Vít (příjmení)